Хер (кириллица) — многозначное понятие:

Разное 
 Хер — название буквы Х в древнерусском и старославянском языках.
 Хер — испанское название муниципалитета Жер в Каталонии.
 Хер — эвфемизм слова для обозначения мужского полового органа.

Персоналии 
 Ронни Хер (род. 1981) — швейцарский двоеборец, участник трёх Олимпийских игр.
 Рольф де Хер (род. 4 мая 1951 г.) — кинорежиссёр, австралиец нидерландского происхождения.

См. также 
  (латиница)
 Хёрт — фамилия.
 Херота — река.
 Херон (значения)
 Херр — фамилия.
 Хрен (значения)

Эвфемизмы